Velociraptor! — четвертий студійний альбом англійського інді-рок гурту Kasabian, виданий 16 вересня 2011-го року.

Список пісень

Сингли 
 "Days Are Forgotten" (12 серпня 2011) 
 "Re-Wired" (21 жовтня 2011) 
 "Goodbye Kiss" (20 лютого 2012)
 "Man of Simple Pleasures" (7 травня 2012)

Учасники запису 
 Том Мейган — вокал;
 Сержіо Піццорно — електро-гітара, бек-вокал;
 Іен Метьюс — ударні;
 Кріс Едвардс — бас-гітара;
 Джей Мелер — електро-гітара.

Посилання 
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Альбоми Kasabian
Англомовні музичні альбоми
Вересень 2011
Музичні альбоми 2011
Альбоми британських виконавців
Події 16 вересня